Niemcy:
 Triebischtal – dzielnica Miśni
 Triebischtal – dzielnica gminy Klipphausen w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia